Quambusch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Quambusch (1886–1965), deutscher Jurist
 Lutz Quambusch (* 1944), deutscher Künstler
 Marc Quambusch (* 1970), deutscher Filmemacher und Fernsehproduzent